Braxselet kan syfta på:
Braxselet, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun, 
Braxselet, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn